Народни конгрес може да се односи на:

 Основни народни конгреси, изворни носиоци суверенитета у Либијској Џамахирији;
 Општински народни конгреси, одлучујући органи у општинама (шабијама) у Либијској Џамахирији;
 Општи народни конгрес, општи форум народних конгреса и народних комитета у Либијској Џамахирији.